Такамацу:

 Такамацу — центральный город Японии, административный центр префектуры Кагава на острове Сикоку.
 Такамацу — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо.
 Такамацу, Дайки (род. 1981) — японский футболист.
 Такамацу, Масахиро (род. 1982) — японский дзюдоист лёгкой и полусредней весовых категорий.